La liste des villes et villages fleuris de la Corrèze dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de la Corrèze, en Nouvelle-Aquitaine.

En 2022, 27 communes du département figurent au palmarès du concours, soit une commune de plus par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 27 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : aucune commune. 
 3 fleurs : 3 communes.
 2 fleurs : 14 communes.
 1 fleur : 10 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de la Corrèze labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Corrèze
Liste en rapport avec la Corrèze